Michael Regan (militair) (1942), Brits legerofficier
 Michael Regan (politicus) (1974), Australisch politicus
 Michael S. Regan (1975/76), Amerikaans milieuambtenaar